Cacioppo ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Cacioppo (* 1951), US-amerikanischer Komponist und Pianist
 John T. Cacioppo (1951–2018), US-amerikanischer Sozialpsychologe und Neurowissenschaftler (Elaboration Likelihood Model)